Sant Apol·loni de Roma, senador i sant, filòsof i apologista
 Sant Apol·loni de Brèscia, bisbe i sant
 Sant Apol·loni d'Egipte, anacoreta i sant
 Sant Apol·loni de Sardes, màrtir al segle IV